Athanase Gaudet (1848-1888), homme politique canadien ;
 Ava Gaudet, actrice américaine ;
 Charlotte Gaudet (1869-1934), chanteuse française ;
 Denise Gaudet, éducatrice québécoise,  cofondatrice de l'École alternative Jonathan ;
 Étienne Gaudet (1891-1963), artiste peintre et graveur français, né à Château-Chinon
 Francine Gaudet (née en 1948), femme politique canadienne ;
 Françoise Gaudet-Smet (1902-1986), journaliste, animatrice et auteure québécoise ;
 Isabelle Gaudet-Labine (1978-), poète et travailleuse culturelle québécoise :
 Jeanne d’Arc Gaudet (née en 1947), universitaire canadienne ;
 Jeannine Gaudet-Brault (née en 1930), éducatrice canadienne, membre de l’Ordre national du Québec ;
 José Gaudet, humoriste canadien ;
 Joseph Gaudet (né Joseph Godet, 1818-1882), homme politique canadien ;
 Philibert Gaudet, (1755-1795), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Placide Gaudet (1850-1930), enseignant, rédacteur, archiviste et généalogiste canadien ;
 Roger Gaudet (né en 1945), homme politique canadien, député fédéral de Montcalm ;
 Rolland Gaudet, universitaire qui a enseigné les mathématiques et la recherche opérationnelle à l'Université de Saint-Boniface ;
 Sonja Gaudet (née en 1966), curleuse handisport canadienne.

Voir aussi
 
Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme canadien